Canalul este numele purtat de două filme:

 Canalul (film din 1957), regizat de Andrzej Wajda
 Canalul (film din 2014), regizat de Cornel Mihalache